Шаран — село, Шаранський район, Башкортостан, Росія
 Шаран — муніципалітет, регіон Рона-Альпи, департамент Дром, Франція

 Шаран Олесь Володимирович — полковник Національної гвардії України, лицар ордена Данила Галицького

Див. також 
 Шаранбаш-Князево

Примітки